Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1919 года () прошёл в Амстердаме с 30 августа по 2 сентября по круговой системе. Участвовало 10 участников. С 15 очками выиграл Джек де Гааз — это его четвёртый национальный титул. Победитель третьего чемпионата Герман Гогланд на третьем месте. Дебютант Арнольд Дамме — на втором.

Призёры 
 — Джек де Гааз

 — Арнольд Дамме

 — Герман Гогланд

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

1919 год в Нидерландах
1919 год в шашках
Спортивные соревнования в Амстердаме
Август 1919 года
Сентябрь 1919 года